Le terme sélectivité désigne diverses notions dans les différentes branches de la science :
 la sélectivité est une caractéristique des réactions chimiques, voir aussi Spécificité et sélectivité. On distingue :
 la chimiosélectivité,
 la régiosélectivité,
 la stéréosélectivité,
 l'énantiosélectivité,
 le principe de réactivité et de sélectivité ;
 la sélectivité neuronale désigne la façon dont répond un neurone en fonction d'un stimulus ;
 en statistiques, on emploie parfois le terme sélectivité comme synonyme de sensibilité pour mesurer la performance d'un test ;
 la sélectivité est une mesure de la performance d'un score d'octroi, par exemple pour des crédits d'une banque.
 La sélectivité radio est la capacité de la séparation entre les stations radios.